

Mitologia 
 Arpalico – personaggio della mitologia greca, re degli Aminnei in Tracia e padre di Arpalice
 Arpalico – personaggio della mitologia greca, maestro di Eracle in scherma e ginnastica
 Arpalico – personaggio della mitologia greca, figlio di Licaone
 Arpalico – personaggio della mitologia greca, figlio dello stesso Arpalico
 Arpalico – personaggio dell'Eneide, compagno di Enea, ucciso da Camilla

Note